Dorfkirche Paaren steht für Kirchen in Brandenburg:
Dorfkirche Paaren im Glien, Landkreis Havelland
Dorfkirche Paaren (Uetz-Paaren), Potsdam
Dorfkirche Uetz (Uetz-Paaren), Potsdam